Caninenberg ist der Familienname von

 Hans Caninenberg (1913–2008), deutscher Schauspieler
 Peter Caninenberg (* 1956), deutscher Hockeyspieler